Die Liste der Städte in South Carolina listet alle 269 incorporated municipalities (nachfolgend als „Kommunen“ bezeichnet) in South Carolina, einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten, auf. Diese Kommunen South Carolinas sind entweder als City oder Town klassifiziert, wobei dies in South Carolina von der Bezeichnung abgesehen keinen rechtlichen Unterschied darstellt. Sie verfügen über eine Selbstverwaltung auf kommunaler Ebene, sind also mit Gemeinden im deutschsprachigen Raum vergleichbar.

South Carolina ist in 46 Countys, die die gesamte Fläche des Bundesstaats abdecken, organisiert (siehe Liste der Countys in South Carolina). Jede Kommune liegt somit auf dem Gebiet von mindestens einem County, ist diesem aber nicht fest zugeordnet; so ist es möglich, dass eine Stadt auf dem Gebiet mehrerer Counties liegt. Umgekehrt ist nicht die gesamte Fläche eines Countys einer Kommune zugeordnet.

Während die kumulierte Fläche aller Kommunen in South Carolina nur rund 6 % der Gesamtfläche des Bundesstaats beträgt, leben rund 35 % der Bevölkerung South Carolinas in einer dieser Kommunen. Die übrige Bevölkerung wohnt in ländlichen Gebieten, die zu keiner kommunal selbstverwalteten Stadt gehören. Sie stellen dann eine gemeindefreie Siedlung (Unincorporated area) dar und sind einem oft gleichnamigen Census-designated place (CDP), einem lediglich zu Statistikzwecken definiertem Gebiet ohne rechtliche Selbstverwaltung, zugeordnet. Da weder die Census-designated places noch die unincorporated areas auf kommunaler Ebene selbstverwaltet werden und somit nicht als Städte aufgefasst werden können, sind sie in dieser Liste nicht aufgeführt.

Die sowohl nach Einwohnerzahl als auch nach Fläche größte Kommune South Carolinas ist die Hauptstadt Columbia mit rund 133.000 Einwohnern. Die nach Einwohnern kleinste Kommune ist Smyrna; hier lebten zum Zensus 2010 nur 45 Menschen.

Die Daten dieser Liste basieren auf den Ergebnissen des United States Census. Städte, die den Verwaltungssitz (County Seat) eines Countys bilden, sind grün hinterlegt.

Weblinks

Einzelnachweise 

South Carolina
!